На́гли — топоним и еврейская фамилия.

Фамилия 
 Нагли, Владимир Наумович (1903—1940) — советский театральный деятель, организатор кинопроизводства.
 Нагли, Елена Захаровна (1914—?) — советский учёный в области гидротехники.
 Нагли, Лев Евсеевич (род. 1942) — латвийский советский и израильский физик, доктор физико-математических наук.
 Нагли, Михаил Владимирович (1926—2012) — советский и российский режиссёр и театральный педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Топоним  
 Нагли — село в Нагльской волости Резекненского края Латвии.
 Нагли — село в Абельской волости Екабпилсского края Латвии.
 Нагли —  деревня в Гавровской волости Пыталовского района Псковской области России.